Världsmästerskapet i fotboll 1978 arrangerades i Argentina. Argentina kunde som värdland ta ett efterlängtat VM-guld. Argentina landslag hade dock en ganska krokig väg fram till finalen. Man slutade tvåa efter ett inledningsvis energiskt Italien i det första gruppspelet. I det andra gruppspelet, där gruppettan gick till final, säkrade man finalplatsen först efter en 6–0-seger mot redan avhängda Peru. I finalen mötte man finalisterna 1974, Nederländerna, som återigen hade ett starkt lag. Nederländarna saknade dock stjärnan från 1974, Johan Cruijff, som enbart deltog i kvalet. Anledningen till detta var att Cruijff gjorde en personlig bojkott av VM eftersom värdlandet, Argentina, under tiden för VM (för övrigt från 1976 till 1983) var en militärdiktatur. Trots att Cruijff inte deltog lyckades Nederländerna alltså ta sig till en ny final efter en 2–1-seger mot Italien. I finalen tog Argentina ledningen genom Mario Kempes mål i slutet av första halvlek. Det argentinska landslaget såg ut att ta hem det när Nederländerna kvitterade i slutet av matchen. Nederländerna var sedan ett stolpskott av Robert Rensenbrink från att ta ledningen strax före matchslut. I den påföljande förlängningen kunde sedan Kempes göra 2–1 till Argentina innan Daniel Bertoni fastställde slutresultatet till 3–1. Argentina blev därmed världsmästare och Nederländerna förlorade för andra gången i rad en VM-final till hemmanationen.

Kval

Spelorter

Spelartrupper

Deltagare

Omgång 1

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Omgång 2

Grupp A

Grupp B

Finalomgång

Match om tredjepris

Final

VM-profiler 
 Argentina: Osvaldo Ardiles, Mario Kempes, Leopoldo Luque, Daniel Passarella
 Nederländerna: Arie Haan, René van de Kerkhof, Ruud Krol, Robert Rensenbrink
 Brasilien: Roberto Dinamite, Zico
 Italien: Roberto Bettega, Franco Causio, Paolo Rossi
 Peru: Teófilo Cubillas
 Polen: Zbigniew Boniek, Grzegorz Lato
 Västtyskland: Karl-Heinz Rummenigge
 Österrike: Hans Krankl

Externa länkar 

 
 

Världsmästerskapet i fotboll 1978